Isabel Neville (Castillo de Warwick, 5 de septiembre de 1451 - Castillo de Warwick, 22 de diciembre de 1476) fue la primera hija de Ricardo Neville, conde de Salisbury —apodado el Kingmaker, Hacedor de Reyes— siendo uno de los más importantes personajes ingleses durante la Guerra de las Dos Rosas, y de Ana de Beauchamp, condesa de Warwick, título usado por su marido por su matrimonio y por el cual fue generalmente conocido. Nació en el Castillo de Warwick, sede de sus padres los condes.

Matrimonio 
En 1469, su ambicioso padre la prometió en matrimonio con el presunto heredero de Inglaterra, Jorge de Clarence, Primer duque de Clarence, hermano del rey Eduardo IV y Ricardo, duque de Gloucester (más tarde Ricardo III). El rey se opuso al matrimonio, ya que traería al ya poderoso conde de Warwick demasiado cerca del trono. 

Sin embargo, la ceremonia se llevó a cabo en secreto en Calais, el 11 de julio de 1469. Después de su matrimonio, Clarence se unió a Warwick y se alió con los Lancaster dirigidos por Margarita de Anjou, reina consorte de Enrique VI. Después de que la hermana de Isabel, Ana, se casara con Eduardo de Westminster -príncipe de Gales, hijo y heredero de Enrique VI-, Clarence volvió al bando de su hermano, al darse cuenta de que era poco probable de que ahora se convirtiera en rey.

Descendencia 
Nacieron cuatro niños:

 Ana, nacida en un barco de Calais el 16 de abril de 1470, murió al día siguiente en el mar el 17 de abril de 1470. Algunas fuentes afirman que Ana era en realidad un niño.

 Margaret, (14 de agosto de 1473 - 27 de mayo de 1541). Casada con Sir Richard Pole, ejecutada por Enrique VIII.

 Eduardo, (25 de febrero de 1475 - 28 de noviembre de 1499). Ejecutado por Enrique VII por intentar escapar de la Torre de Londres.

 Ricardo (muerto joven), nacido en la abadía de Tewkesbury, Gloucestershire, el 6 de octubre de 1476, murió en el castillo de Warwick, Warwickshire, el 1 de enero  de 1477.

Muerte 
Isabel murió el 22 de diciembre de 1476, dos meses y medio después del nacimiento de Ricardo. Ahora se cree que la causa fue tisis o bien la fiebre puerperal, pero en aquel momento, su marido acusó a una de sus damas de honor de haberla asesinado, y cometió el asesinato judicial de la dama, llamada Ankarette Twynyho. Ankarette era nieta de Roger Twynyho.

Ancestros

Isabel en la ficción 
Isabel Neville fue interpretada por la actriz Eleanor Tomlinson en la serie The White Queen del año 2013.

Referencias 

Casa de Lancaster
Casa de York
Familia Neville
Duquesas inglesas por matrimonio
Inglesas del siglo XV